Johannisallee steht für:
 Johannisallee (Flensburg), siehe St. Knudsborg
 Johannisallee (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Reudnitz-Thonberg, A–K und Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Südost

Siehe auch:
 Johannisgasse
 Johannisplatz
 Johannesplatz
 Johannisstraße